Tampa steht für:
 Tampa, Großstadt in Florida
 Tampa (Kansas), Stadt
 Tampa (Schiff), norwegisches Frachtschiff (1984–2013)
 Tampa (Roman), Roman von Alissa Nutting

Siehe auch:

 Tâmpa